Kimura – nome proprio giapponese

Astronomia 
 6233 Kimura – asteroide della fascia principale
 Kimura – cratere lunare

Persone 
 Ayako Kimura – ostacolista giapponese
 Arawa Kimura – calciatore giapponese
 Atsushi Kimura – calciatore giapponese
 Fumino Kimura – attrice e doppiatrice giapponese
 Hisashi Kimura – astronomo giapponese
 Isao Kimura – attore giapponese
 Jirōemon Kimura – supercentenario giapponese, vissuto 116 anni
 Juri Kimura – doppiatrice giapponese
 Kaela Kimura – cantante e modella giapponese
 Kazushi Kimura – dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese
 Keiichirō Kimura – animatore giapponese
 Kiminobu Kimura – sciatore alpino giapponese specialista dello slalom speciale
 Koichi Kimura – personaggio immaginario dell'universo di Digimon
 Kōsuke Kimura – calciatore giapponese
 Leonardo Kimura – gesuita giapponese
 Masafumi Kimura – doppiatore giapponese
 Masahiko Kimura – judoka giapponese
 Masao Kimura – wrestler giapponese
 Masatomi Kimura – ammiraglio giapponese
 Motoo Kimura – biologo giapponese
 Nozomi Kimura – calciatore cileno
 Ryō Kimura – attore giapponese
 Saori Kimura – pallavolista giapponese
 Takuya Kimura – attore e cantante giapponese
 Yoshino Kimura – attrice e cantante giapponese

Altro 
 Malattia di Kimura – malattia infiammatoria cronica
 Kimura lock – mossa del ju-jitsu e del pro-wrestling